

Geografia 
 Monte Vender – montagna delle Prealpi Bresciane e Gardesane

Persone 
 Claudio Vender – architetto italiano
 Giacomo Vender – presbitero, militare e partigiano italiano